Национальная лаборатория им. Лоуренса в Беркли (, Berkeley Lab, LBNL) — национальная лаборатория Министерства энергетики США в Беркли, штат Калифорния. Входит в структуру Калифорнийского университета. Ведёт несекретные исследования, в отличие от расположенной неподалёку Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса, занятой, в частности, разработкой ядерного оружия.

Лаборатория находится на холмах  выше центрального кампуса университета. В 72 зданиях лаборатории (их собственник — Министерство энергетики), расположенных на 0,8 км² (земля принадлежит университету), работают 4000 сотрудников университета, включая 800 студентов, и около двух десятков сотрудников министерства. Кроме того, ежегодно в лаборатории работает 3000 исследователей-визитёров.

Лаборатория была создана 26 августа 1931 года под названием «Радиационная лаборатория» () в качестве подразделения физического факультета университета. Её основным инструментом был циклотрон, созданный Э. Лоуренсом, который получил за изобретение этого типа ускорителя Нобелевскую премию по физике 1939 года.

Научные достижения 
В лаборатории были открыты такие химические элементы, как астат, нептуний, плутоний, кюрий, америций, берклий, калифорний, эйнштейний, фермий, менделевий, нобелий, лоуренсий, дубний и сиборгий. Из них берклий и калифорний названы в честь места, где находится лаборатория, а лоуренсий и сиборгий в честь исследователей, работавших в LBNL. Лаборатория принимала участие также в открытии технеция. Здесь был открыт антипротон.

11 сотрудников лаборатории получили нобелевские премии.

Директора лаборатории 

  (2016– настоящее время)
 Павлос Аливизатос (2009–2016)
 Стивен Чу (2004–2008)
  (1989–2004)
  (1980–1989)
 Эндрю Сесслер (1973–1980)
 Эдвин Маттисон Макмиллан (1958–1972)
 Эрнест Орландо Лоуренс (1931–1958)

См. также 
 :Категория:Персоналии:LBNL

Ссылки 
 Официальный веб-сайт LBNL.

Наука и образование в Калифорнии
Система Калифорнийского университета
Центры ядерных исследований
Научные институты США
Ускорительные центры
Национальные лаборатории Министерства энергетики США
Научные институты, основанные в 1931 году